Название спортивных объектов, где проходили турниры по хоккею на траве на летних Олимпийских играх:

 Олимпийский хоккейный центр (Афины) — место проведения турнира по хоккею на траве на летних Олимпийских играх 2004 года.
 Олимпийский хоккейный центр (Рио-де-Жанейро) — место проведения турнира по хоккею на траве на летних Олимпийских играх 2016 года.